Регулы:

 Регулы — деревня в Мазовецком воеводстве в Польше.
 Регулы (мед.) — то же, что менструация.